Scorpaenodes är ett släkte av fiskar. Scorpaenodes ingår i familjen Scorpaenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Scorpaenodes